Ben-Hur eller Ben Hur kan syfta på:

* Ben Hur (film, 1907) – en stumfilm baserad på romanen Ben Hur: en berättelse från Kristi tid, originaltitel Ben Hur
 Ben-Hur (film, 1925) – en amerikansk stumfilm med Ramon Novarro, originaltitel Ben-Hur: A Tale of the Christ
 Ben-Hur (film, 1959) – en amerikansk film med Charlton Heston, originaltitel Ben-Hur: A Tale of the Christ
 Ben Hur (film, 2003) – en animerad film med Charlton Heston som röstskådespelare, originaltitel Ben Hur
 Ben Hur (miniserie) – en miniserie från 2010, originaltitel Ben-Hur
 Ben-Hur (film, 2016) – en amerikansk film med Jack Huston, originaltitel Ben-Hur